

Wydarzenia 

 25 listopada – Serwiusz Tuliusz odbył Triumf w Rzymie.